Deputat steht für:
 Deputat, das jemandem Zustehende, Gebührende
 Deputatlohn
 Ehrendeputat
 Deputat, die Verpflichtung, die eine Person hat
 Lehrdeputat

Siehe auch